Okenia kan syfta på:

 Okenia (djur) – ett släkte av snäckor
 Okenia (växter) – ett släkte av växter